Als Herrenhaus Reuden werden bezeichnet:

 Herrenhaus Reuden (Bitterfeld-Wolfen), Herrenhaus im Ortsteil Reuden von Bitterfeld-Wolfen, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt
 Herrenhaus Reuden (Calau), Herrenhaus im Ortsteil Reuden von Calau, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg; siehe Gutsanlage Reuden